Rogajny (district Gołdapski) - plaats in Ermland-Mazurië, Polen
 Rogajny (district Elblaski) - plaats in Ermland-Mazurië, Polen